Allende je příjmení baskického původu. Původně označuje pastvinu nebo pole obilí. Jeho kořen vychází ze slova Aihende, ze kterého se odvozují příjmení Allende, Aliende nebo Alliende. 

Mezi jeho nejznámější nositele patří:

 Isabel Allende Llona – spisovatelka chilského původu narozená v Peru
 Salvador Allende Gossens – bývalý chilský prezident
 Isabel Allende Karam – kubánská diplomatka a překladatelka z češtiny
 Ignacio Allende – jedna z vůdčích osobností mexické války za nezávislost